Le sigle PS2 ou PS/2 peut signifier :
 IBM Personal System/2, gamme d'ordinateurs d'IBM produits en 1987 ;
 Port PS/2, port de communication initialement introduit sur le IBM PS/2 ;
 PlayStation 2, console de jeux vidéo sixième génération manufacturée par Sony ;
 Phantasy Star II, jeu vidéo de rôle sur Sega Dreamcast ;
 Photosystème II ;
 Pokémon Stadium 2, jeu vidéo paru sur Nintendo 64 ;
 Power Stone 2, jeu vidéo de combat multijoueurs sur Sega Dreamcast ;
 PS2 (norme), une norme de télépaiement portugaise.